Rishki Prokhod kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Risjki Prochod, bergspass, Sjumen, 
 Karnobatski prochod (bergspass i Bulgarien), Burgas, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar